Houston Aeros kan syfta på:
Houston Aeros (1972–1978) – en amerikansk ishockeyklubb som spelade i World Hockey Association (WHA).
Houston Aeros (1994–2013) – en amerikansk ishockeyklubb som spelade i International Hockey League (IHL) 1994–2001 och American Hockey League (AHL) 2001–2013